Saint-Vrain puede referirse a: 

 Saint-Vrain, comuna francesa situada en Essonne.
 Saint-Vrain, comuna francesa situada en Marne.